

Гіллс — місто, штат Айова
 Гіллс — місто, штат Міннесота